Penjaringan (onderdistrict), onderdistrict van Jakarta Utara in het noorden van Jakarta, Indonesië.
 Penjaringan (plaats), wijk in Penjaringan (onderdistrict).